Франсоа може да се отнася за:
 двама крале на Франция
 Франсоа I (1494-1547)
 Франсоа II (1544-1560)
 трима херцози на Бретан
 Франсоа I (Бретан) (1414 – 1450)
 Франсоа II (Бретан) (1433 – 1488)
 Франсоа III (Бретан) (1518 – 1536)
 Франсоа Вийон (1431 – 1463), един от последните френски средновековни поети
 Франсоа Савойски (1454 – 1490), от 1483 г. до смъртта си архиепископ на архиепархия Ош във Франция и от 1484 г. администратор (епископ) на епископство Женева
 Франсоа I дьо Бурбон-Вандом (1470 – 1495), 3-ти граф на Вандом от 1477 г.
 Франсоа Рабле (1494 – 1553), френски ренесансов писател, автор на „Гаргантюа и Пантагрюел“
 Франсоа I дьо Клеве (1516 – 1562), от 1521 г. граф на Невер и Йо и от 1553 г. граф на Бофор, от 1539 г. първи херцог на Невер
 Франсоа I Лотарингски (1519 – 1563), 2-ри херцог дьо Гиз (1550 – 1563), граф, херцог Омалски и пер на Франция, маркиз дьо Майен, барон, принц дьо Жоанвил, Велик камерхер на Франция
 Франсоа II дьо Клеве (1540 – 1562), от 1561 г. херцог на Херцогство Невер и граф на Ретел и Йо
 Франсоа Виет (1540 – 1603), френски математик, известен с алгебричните формули, носещи неговото име
 Франсоа д'Алансон (1555 – 1584), херцог на Алансон и Анжу
 Франсоа Тийсен или Франс Тийс (16 век – 1638), холандски мореплавател, изследовател на Австралия
 Франсоа Раваяк (1578 – 1610), религиозен фанатик, убиец на крал Анри IV
 Франсоа дьо Ларошфуко (1613 – 1680), херцог, един от големите майстори в областта на художествената проза
 Франсоа-Анри дьо Монморанси-Бутвил, херцог дьо Пине-Люксамбур (1628 – 1695), граф на Бутвил и на Люкс, херцог на Пине-Люксембург, пер на Франция (1661) и маршал на Франция (1675)
 Франсоа дьо Бланшфор, маркиз дьо Креки (1629 – 1687), френски маршал от епохата на Луи XIV
 Франсоа Вател (1631 – 1671), френски готвач, създател е на прочутия крем Шантийи 
 Франсоа-Луи Русле, маркиз дьо Шаторено, също и Шато-Рено (1637 – 1716), френски корсар, вицеадмирал и маршал
 Франсоа Мишел Льо Телие дьо Лувоа (1641 – 1691), от 1677 до 1691 г. е военен министър (държавен секретар за войната) на Франция при Краля-слънце Луи ХІV
 Луи-Франсоа, херцог дьо Буфлер (1644 – 1711), маршал на Франция (1644 – 1711 г.), участвал във всички войни на Луи XIV
 Франсоа дьо Ньофвил, втори херцог дьо Вилроа (1644 – 1730), маршал на Франция от епохата на Луи XIV
 Гийом Франсоа Антоан дьо Лопитал (1661 – 1704), маркиз, френски учен, математик, член на Парижката академия на науките
 Франсоа Купрен (1668 – 1733), френски бароков композитор, органист и чембалист, известен е като „Големия Купрен“
 Шарл-Франсоа Панар (1689 – 1765), френски поет, драматург и сатирик
 Франсоа Кене (1694 – 1774), френски учен и икономист
 Франсоа-Мари Аруе, известен с псевдонима си Волтер (1694 – 1778), френски писател и философ, символ на епохата на Просвещението
 Емануел-Франсоа-Йозеф Баварски (1695 – 1747), баварски граф, маркиз де Вилясерф, висш офицер и политик при крал Луи XV от Франция, щатхалтер в Перона (Пикардия), испански гранд
 Франсоа Буше (1703 – 1770), френски художник от 18 век, директор на Кралската академия и придворен живописец на Луи XV, виден представител е на стила Рококо
 Етиен Франсоа, маркиз дьо Стенвил, първи херцог дьо Шоазьол ( 1719 – 1785), френски офицер и държавник, от 1758 до 1770 г. пръв министър на крал Луи ХV
 Франсоа-Андре Даникан Филидор (1726 – 1795), сред най-силните шахматисти през втората половина на 18 век
 Франсоа Етиен Кристоф Келерман (1735 – 1820), френски маршал от епохата на Революционните и Наполеоновите войни
 Жак Франсоа Дюгомие (1738 – 1794), френски офицер, дивизионен генерал
 Шарл Франсоа Дюмурие (1739 – 1823), френски генерал, който печели победи за французите по време на Френската революция, но след това дезертира при австрийците
 Донасиен Алфонс Франсоа дьо Сад (1740 – 1814), френски маркиз, писател и политик
 Жан-Франсоа дьо Гало Лаперуз (1741 –1788), френски морски офицер и изследовател, чиято експедиция изчезва в Океания
 Франсоа-Доминик Тусен Лувертюр (1743 – 1803), водач на Хаитянското въстание на робите от 1791 г. и основна фигура в последвалите борби
 Пиер Франсоа Андре Мешен (1744 – 1804), френски астроном и геодезист, който заедно с Шарл Месие изучава дълбоки небесни обекти и комети
 Франсоа-Андре Венсан (1746 – 1816), френски художник неокласицист
 Клод-Франсоа дьо Мале (1754 – 1812), френски военачалник, бригаден генерал от 13 август 1799 г., организирал и оглавил неуспешен републикански опит за преврат срещу император Наполеон през 1812 г. по време на отстъплението на Великата армия от Русия
 Франсоа Ноел Бабьоф, известен като Гракх Бабьоф (1760 – 1797), френски революционер, утопист комунист
 Франсоа-Рене, виконт дьо Шатобриан (1768 – 1848), виден френски писател, представител на френския Романтизъм и политик
 Барон Франсоа-Паскал-Симон Жерар (1770 – 1837), френски художник, представител на Неокласицизма
 Франсоа Пуквил (1770 – 1838), френски дипломат, учен и пътешественик
 Франсоа Мари Шарл Фурие (1772 – 1837), френски философ и утопичен социалист
 Франсоа Луи, граф Фурние-Сарловез (1773 – 1827), генерал на Френската империя, участник в революционните и Наполеоновите войни
 Франсоа Мари Доден (1776 – 1803), френски зоолог, работил главно в областта на орнитологията и херпетологията
 Шарл-Франсоа Брисо дьо Мирбел (1776 – 1854), френски ботаник и политик,  основоположник на растителната цитология и физиология
 Жан-Франсоа Льо Гонидек (1775 – 1838), френски езиковед
 Луи-Жозеф Ксавие Франсоа (1781 – 1789), син на Луи XVI и Мария Антоанета, френски дофин
 Даниел-Франсоа-Еспри Обер (1782 – 1871), френски композитор, един от най-големите представители на френската романтична и комична опера от първата половина на 18 век
 Франсоа Мажанди (1783 – 1855), френски лекар-физиолог, пионер на експерименталната физиология
 Франсоа Жан Доминик Араго (1786 – 1853), френски физик, политик, математик и астроном, министър-председател на Франция от 9 май до 24 юни 1848 г.
 Франсоа Пиер Гийом Гизо (1787 – 1874), френски политик и историк, изявен привърженик на конституционната монархия и водеща фигура в управлението на Франция между 1830 и 1848 г.
 Жан-Франсоа Шамполион (1790 – 1832), френски историк – ориенталист и лингвист, основател на египтологията и професор по египтология в Парижкия университет
 Франсоа Бушо (1800 – 1842), френски художник
 Франсоа Аший Базен (1811 – 1888), френски генерал от 1864 г., маршал на Франция
 Франсоа Луи Номпар дьо Комон Ла Форс, граф на Кастелно, известен също като Франсис дьо Кастелно, Франсоа Лапорт, Франсоа Дьолапорт (1812 – 1889), е френски дипломат, пътешественик-изследовател, учен-натуралист (ботаник, ентомолог)
 Жан-Франсоа Миле (1814 – 1875), френски художник, представител на Реализма и Барбизонската школа
 Шарл Франсоа Гуно (1818 – 1893), френски композитор
 Мари Франсоа Сади Карно (1837 – 1894), френски политик
 Рене Франсоа Арман Прюдом, известен като Сюли Прюдом (1839 – 1907), френски поет и есеист, носител на Нобелова награда за литература за 1901 г.
 Мари Жозеф Франсоа Гарние, нар. Франсис Гарние (1839 – 1873), френски флотски офицер, изследовател на Индокитай
 Жак Франсоа-Анатол Тибо, известен като Анатол Франс (1844 – 1924), френския писател
 Франсоа Виктор Алфонс Олар (1849 – 1928), френски историк и общественик
 Курт фон Франсоа (1852 – 1931), германски военен и политически деятел, изследовател, топограф и колонизатор на Африка
 Мари Франсоа Жозеф Клозел (1860 – 1918), френски изследовател, колониален администратор, генерал-губернатор на Френска Западна Африка
 Жан-Луи Ксавие Франсоа Дарлан (1881 – 1942), френски военен и политически деец от периода на Втората световна война
 Франсоа Мориак (1885 – 1970), френски писател, смятан за един от най-значимите католически автори на 20 век
 Пиер-Франсоа-Мари-Луис Бул (1912 – 1994), френски писател на научна фантастика
 Франсоа Шаму (1915 – 2007), френски елинист и археолог, член на Академия за надписи и художествена проза
 Франсоа Митеран (1916 – 1996), френски политик, президент на Франция от 21 май 1981 до 17 май 1995 г.
 Франсоа Перие (1919 – 2002), френски актьор
 Франсоа Жакоб (1920 – 2013), френски микробиолог и генетик, нобелов лауреат за физиология за 1965 г.
 Франсоа Пикар (1921 – 1996), бивш пилот от Формула 1
 Франсоа Перие (1922 – 1990), френски лекар, психиатър и психоаналитик
 Жан-Франсоа Лиотар (1924 – 1998), френски философ и литературен теоретик
 Франсоа Фюре (1927 – 1997), френски историк
 Франсоа Нурисие (1927 – 2011), френски журналист, литературен критик и писател на произведения в жанра драма и мемоари
 Франсоа Чън (р. 1929), китайско-френски калиграф, преводач, поет и писател на произведения в жанра драма, поезия и документалистика
 Франсоа Англер (р. 1932), белгийски физик теоретик, носител на Нобелова награда за физика за 2013 г.
 Франсоа̀ Ролан Трюфо (1932 – 1984), френски режисьор, сценарист, продуцент, актьор и филмов критик, сред създателите на френската Нова вълна
 Клод Франсоа (1939 – 1978), френски певец
 Франсоа Инар (1941 – 2008), френски историк, специалист по Древен Рим. известен със задълбочените си изследвания относно Римската република
 Франсоа Мазе (р. 1943), бивш пилот от Формула 1
 Франсоа Миго (р. 1944), бивш пилот от Формула 1
 Франсоа Север (р. 1944), френски пилот от Формула 1 
 Франсоа Артог (р. 1946), френски историк, чиито изследвания са в областта на интелектуалната история на Древна Гърция и историята на историографията 
 Жан-Франсоа Паро (1946 – 2018), френски професионален дипломат и писател, автор на произведения в жанровете исторически трилър и криминален роман 
 Фредерик Франсоа (р. 1950), белгийски певец
 Франсоа Дос (р. 1950), френски историк и епистемолог, специалист по история на идеите
 Фрасоа Рене Жан Люсиен Байру (р. 1951), френски центристки политик
 Франсоа Жулиен (р. 1951), френски философ, социолог и китаист
 Франсоа Берлеан (р. 1952), френски актьор 
 Франсоа Фийон (р. 1954), френски политик от партията на Републиканците, министър-председател на Франция (2007 – 2012)
 Франсоа Жерар Жорж Никола Оланд (р. 1954), френски политик, седми президент на Френската република и общо 24-ти президент на Франция
 Франсоа Есно (р. 1956), бивш пилот от Формула 1
 Жан-Франсоа Клервоа (р. 1958), френски инженер и астронавт (също и на ЕКА), участник в три полета с космическата совалка „Спейс Шатъл“
 Франсоа Шо (р. 1959), камбоджанско-американски актьор; най-известната му роля е тази на д-р Пиер Чанг в сериала „Изгубени“
 Франсоа-Анри Пино (р. 1962), френски бизнесмен и главен изпълнителен директор на PPR, син на Франсоа Пино
 Жан-Франсоа Копе (р. 1964), френски политик, лидер на партията Съюз за народно движение от 2010 г.
 Франсоа Озон (р. 1967), френски режисьор
 Франсоа „Франс“ Бота (р. 1968), нар. „Белия Бизон“, южноафрикански професионален боксьор и кикбоксьор
Жан-Франсоа Есига (р. 1982), френски волейболист, либеро, състезател в националния отбор на Франция, професионален състезател по хокей на лед
 Франсоа-Анри Дезерабл (р. 1987), френски писател, бивш професионален състезател по хокей на лед1871)
 Франсоа (село), село във Франция
 Ваза Франсоа, голям волутен кратер, украсен в стила на чернофигурната вазопис, датиран около 570 – 560 г. пр.н.е.
 Окръг Сейнт Франсоа, окръг в щата Мисури, САЩ

Вижте също 
 Ваза Франсоа
 Франц